John Charles Polanyi (1929) – chimico tedesco naturalizzato canadese, figlio di Michael.
 Karl Polanyi  (1886-1964) – filosofo, economista e antropologo ungherese.
 Michael Polanyi  (1891-1976) – filosofo, economista e chimico ungherese, fratello di Karl.